Удачливый крестьянин, или Мемуары г-на *** () — роман французского писателя Пьера де Мариво, впервые изданный парижским книготорговцем и издателем Пьером Про (; 1685–1768) по частям, начиная с мая 1734 года по апрель 1735 года. В 1756 году неизвестным автором в Гааге были напечатаны три заключительные части книги.

Значение 
Роман оказался литературной сенсацией и вызвал множество подражаний, в числе которых «Удачливая крестьянка» (, 1735–1737) де Муи, «Крестьянин-дворянин» (, 1737) Катальда, «Новая удачливая крестьянка» (, 1744) Гайярда де ля Батайля, «Воспоминания и приключения выбившегося в люди буржуа» (, 1750) Дигара де Керкета.

Примечания 

Романы 1735 года